peut faire référence à :

 , album de Björk sorti le  ;
 , film américano-japonais de Matthew Barney sorti en 2006.